Jouvet ist der Familienname folgender Personen:

 Émilie Jouvet (* 1976), französische Filmemacherin und Fotografin 
 Louis Jouvet (1887–1951), französischer Schauspieler, Regisseur, Theaterleiter und Schauspiellehrer
 Lisa Jouvet (1924–2004), französische Schauspielerin
 Michel Jouvet (1925–2017), französische Neurobiologe